

Toponymie 
 Loguivy ou Loguivy-de-la-Mer, ancienne commune des Côtes-d'Armor, rattachée à Ploubazlanec
 Loguivy-lès-Lannion, ancienne commune des Côtes-d'Armor, rattachée à Lannion
 Loguivy-Plougras, commune des Côtes-d'Armor

Autres 
 Loguivy-de-la-Mer, chanson de François Budet